Iglenik je ime več naselij v Sloveniji:

 Iglenik, občina Novo mesto
 Iglenik pri Veliki Loki, občina Trebnje

naselja v Sloveniji